Mnisek kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mníšek pod Brdy, ort, Mellersta Böhmen, 
 Mníšek, ort, Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar